Нова-Суль:

 Нова-Суль — город в Польше, входит в Новосольский повят, Любушское воеводство.
 Нова-Суль — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Нова-Суль.
 Нова-Суль — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Новосольский повят, Любушское воеводство.